Il toponimo Beindou può riferirsi a diverse località della Guinea:

Beindou, comune della Prefettura di Faranah
Beindou, comune della Prefettura di Kissidougou